Colchester – miasto w Anglii, w hrabstwie Essex
W Kanadzie:
 Colchester – hrabstwo w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Colchester – jednostka samorządowa (municipal county) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
Miejscowości w USA:
 Colchester – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Colchester – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Colchester – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Colchester – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden

Gminy w USA:
 Colchester (ang. Colchester Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Colchester (ang. Colchester Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Colchester (ang. Colchester Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Colchester (ang. Colchester Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
W Wielkiej Brytanii:
 Colchester – dystrykt hrabstwa Essex (Anglia)
 Colchester – stacja kolejowa w Colchesterze, w hrabstwie Essex, w Anglii
 Colchester Green – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)